Die 1. Amateurliga Nordbaden 1968/69 war die 19. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde der FC Germania Forst. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd konnten sie sich aber gegen die anderen vier süddeutschen Amateurmeister nicht durchsetzen. Der FV Mosbach, der VfB Knielingen und der FC Victoria Bammental mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der FV Hockenheim und Phönix Mannheim. Aus der Regionalliga musste Vorjahresaufsteiger VfL Neckarau wieder zurück in die 1. Amateurliga.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1968/69 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1968/69 auf ASC-Neuenheim.de

1968
Fußballsaison 1968/69